

Вілларзель-Кабардес —  муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Од
 Вілларзель-дю-Разес — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Од

Віларзель — громада в кантоні Во
 Віларсель-сюр-Марлі — громада в кантоні Фрібур